Czesław Tomasik – harcymistrz, inżynier budowlany
 Henryk Tomasik – polski duchowny katolicki
 Krzysztof Tomasik – polski dziennikarz
 Marcin Tomasik – polski aktor
 Piotr Tomasik (ujednoznacznienie)
 Wojciech Tomasik – polski historyk